Vlag van Macedonië  kan verwijzen naar: 

Vlag van Macedonië (Griekenland), de vlag van Grieks-Macedonië
Vlag van Noord-Macedonië, de vlag van de Republiek Noord-Macedonië